Hans Stanek ist der Name folgender Personen:

* Hans Stanek (Politiker) (eigentlich Johann Stanek; 1900–1982), Südtiroler Politiker (SVP) 
 Hans Stanek (Manager) (Hans Stanislav Stanek; 1916–2009), Schweizer Industriemanager, Rennfahrer und Sportfunktionär